El término inflexión puede referirse a:

 en lingüística, inflexión nominal o verbal, las modificaciones que sufre un lexema para expresar su posición en la estructura gramatical;
 en matemáticas, al punto de inflexión de una curva.
 en música, cambio de tono de manera momentánea sin haber completado un cambio de tonalidad a no más de un compás.